Галапагар ()  —   город и одноимённый муниципалитет в Испании, входит в провинцию Мадрид в составе автономного сообщества Мадрид. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Куэнка-дель-Гвадаррама. Занимает площадь 65 км². Население 32393 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 33 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Sitio de reunión online de los vecinos de Galapagar y Colmenarejo: GalaColme
  Listado de aves en Urbanización Molino de la Navata — Galapagar: https://web.archive.org/web/20080111170806/http://www.rivassanti.net/molinodelanavata/avesNavata.htm
 Galapagar
 Sierra Oeste

Муниципалитеты Мадрида